Parti Communiste steht für:

 Parti Communiste (Belgien)
 Parti communiste français
 Parti communiste réunionnais
 Parti communiste des ouvriers de Tunisie, siehe Tunesische Arbeiterpartei
 Parti communiste algerien, siehe Algerische Kommunistische Partei
 Parti Communiste Haïtien, siehe Pati Kominis Ayisyen
 Parti communiste tunisien, siehe Tunesische Kommunistische Partei

Siehe auch:
 Kommunistische Partei (Begriffsklärung)